Cuvântul ecran poate semnifica:
Ecran de calculator (Monitor sau display)
Ecran în general mic pentru smartphone-uri, rame digitale, aparate de navigație rutieră GPS și multe altele
Ecran de cinema (Ecran cinematografic)
Ecran de ozon
Ecran de televizor

Ecranul este un suport de iesire pe care calculatorul scrie rezultatele prelucrarilor,mesajele pentru utilizator si informatiile despre starea sistemului.El face parte dintr-un dispozitiv numit monitor care pe langa aceasta suprafata de afisare mai contine si circuitele necesare realizarii imaginii pe ecran.